Poręby [] ist ein polnischer Ortsname:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Poręby (Mrągowo), Kolonie im Powiat Mrągowski, bis 1945: Poremben, Kreis Sensburg, Ostpreußen

Woiwodschaft Łódź:
 Poręby (Bełchatów), Dorf im Powiat Bełchatowski
 Poręby (Biała), Dorf im Powiat Wieluński
 Poręby (Mokrsko), Dorf im Powiat Wieluński
 Poręby (Poświętne), Dorf im Powiat Opoczyński
 Poręby (Zduńska Wola), Dorf im Powiat Zduńskowolski

Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Poręby (Jedlicze), Dorf im Powiat Krośnieński

Woiwodschaft Masowien:
 Poręby (Dębe Wielkie), Dorf im Powiat Miński
 Poręby (Wiązowna), Dorf im Powiat Otwocki

Woiwodschaft Podlachien:
 Poręby (Mielnik), Kolonie im Powiat Siemiatycki

Siehe auch:
 Poręby Dymarskie, Poręby Furmańskie, Poręby Kupieńskie, Poręby Leśne, Poręby Nowe, Poręby Stare
 Poręba